Teke, golyókkal és bábukkal űzött sport, illetve játék
Teke település Romániában, Beszterce-Naszód megyében